Ко́рень может означать:

Биология 
 Корень — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину, положительным геотропизмом, осуществляющий закрепление растений в почве и основное их питание.
 Корень — вросшая в тело базальная часть зуба, волоса и тому подобное (смотри также: корень лёгкого, коренной зуб).

Топоним

Населённые пункты 
 Корень () — агрогородок в Белоруссии.
 Корень () — серболужицкое наименование района Карен города Котбус, федеральная земля Бранденбург, Германия

Река 
 Корень — река в Белгородской области, приток Нежеголи.

Фамилии 
 Василий Корень — один из первых русских гравёров по дереву, создатель первой в России гравированной иллюстрированной Библии.
 Корень, Григорий Ильич (1935—1998) — советский и украинский художник, заслуженный деятель искусств Украины.
 Корень, Сергей Гаврилович (1907—1969) — советский артист балета и балетмейстер, педагог, заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.

Лингвистика 
 Корень — основная часть слова, несущая его лексическое значение.
 Ядрёный корень — ругательство.

Математика 
 Корень — решение уравнения xn = a (часто подразумеваются только вещественные и даже неотрицательные решения, см. статью «Арифметический корень»); корни в этом смысле называются также радикалами:
 квадратный корень из a — решение уравнения x² = a (обычно подразумеваются неотрицательные решения);
 кубический корень из a — решение уравнения x³ = a (обычно подразумеваются вещественные решения);
 знак корня (знак радикала) — условное обозначение  для (квадратных) корней.
 Корень Бринга.
 Корень многочлена P (нуль многочлена P) — решение уравнения P(x) = 0.
 Корень уравнения (неравенства, системы уравнений, системы неравенств) — то же, что решение этого уравнения (неравенства и т. д.): значения неизвестных величин, при подстановке которых указанные уравнения (неравенства и т. д.) обращаются в тождественно истинные соотношения.
 Элемент системы корней — особым образом симметричного набора векторов, возникающего в различных разделах алгебры.
 Корень — в теории графов выделенная (начальная) вершина связного графа без циклов (дерева).

Информатика 
 Корень — начальный узел дерева как структуры данных (то есть, выделенная (начальная) вершина связного графа без циклов (дерева) по терминологии теории графов); отсюда же корневой каталог.
 Корень (чаще без перевода: ) — в администрировании компьютеров, суперпользователь, обладающий полными правами.

См. также 
 Корни
 Корешок
 Root